Arte steht für: 

 Arte, den deutsch-französischen Fernsehsender
 Arte Journal, die Nachrichtensendung des gleichnamigen Senders
 Arte Journal Junior, das spezielle Nachrichtenformat des gleichnamigen Senders für Kinder und Jugendliche
 Arte Lounge, ein monatliches Late-Night-Format
 Arte (Manga), eine Mangaserie und deren Adaption als Anime

Siehe auch:
 Arté